Turniej kwalifikacyjny do Klubowych Mistrzostw Oceanii 2005 – australijski turniej kwalifikacyjny został zorganizowany w okresie od 7 maja do 15 maja 2005 roku. Kwalifikację zostały podzielone na trzy etapy (runda 1, półfinały, finał), w których wzięło udział siedem drużyn z A-League (oprócz nowozelandzkiej drużyny New Zealand Knights FC). Perth Glory FC jako zdobywca tytułu Mistrza Australii z sezonu 2003/2004 (National Soccer League) rozpoczął turniej kwalifikacyjny od etapu półfinałów. Awans do Klubowych Mistrzostw Oceanii 2005 uzyskała drużyna Sydney FC, która w finale pokonała zespół Central Coast Mariners FC.

Uczestnicy 
 Adelaide United FC
 Central Coast Mariners FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 Perth Glory FC
 Queensland Roar FC
 Sydney FC

Stadiony 
Spotkania w ramach turnieju kwalifikacyjnego odbyły się na trzech stadionach: Central Coast Stadium w Gosford (Nowa Południowa Walia), Hindmarsh Stadium w Adelaide (Australia Południowa) i Perth Oval w Perth (Australia Zachodnia). Na obiekcie Central Coast Stadium zostały rozegrane dwa mecze rundy 1, jeden półfinał oraz finał turnieju. Obiekt Hindmarsh Stadium gościł jeden mecz rudny 1, natomiast na Perth Oval został rozegrany jeden z półfinałów. Pierwotnie finał turnieju miał odbyć się 14 maja 2005 roku na obiekcie Hindmarsh Stadium. Jednak ze względu, że do finału awansowały drużyny z Nowej Południowej Walii (Central Coast Mariners i Sydney FC) został on przeniesiony na 15 maja 2005 roku na obiekt Central Coast Stadium.

Rozgrywki

Drabinka 

W nawiasach podano wynik rzutów karnych.

Runda 1

Półfinały

Finał

Przypisy 

Liga Mistrzów OFC
Rozgrywki piłkarskie w Australii